Симона Орел (урожд. Пеклай; , род. 4 января 1960) — словенская шахматистка, мастер ФИДЕ среди женщин.

Биография 
Чемпионка Словении 1986 и 1988 гг. (в 1986 г. разделила 1—2 места с Т. Вавпотич-Косански, в 1988 г. — с Н. Михевц; оба раза обошла соперниц по дополнительным показателям). Серебряный призёр чемпионата Словении 1991 г. Участница дележа 3-го места в чемпионате Словении 1987 г. (уступила бронзовую медаль по дополнительным показателям).

В составе клубов «SD Kranj», «SD Marles Kovinar MB» и «SS Tomo Zupan Kranj» многократная участница командных чемпионатов Словении. Бронзовый призёр командного чемпионата Словении 1990 г. в составе «SD Marles Kovinar MB».

В составе сборной Словении участница международного матча со сборной Хорватии (2004 г.).

Семья 
Муж — Оскар Орел (1958—2009), мастер ФИДЕ, чемпион Словении 1979 г.

Дочь — Кармен Орел (1984—2005), национальный мастер, победительница юношеского чемпионата Словении 1999 г. (в категории до 16 лет, впереди А. Сребрнич), участница шахматной олимпиады 2002 г. (выступала за 3-ю сборную Словении).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии С. Орел в базе Chessgames
 Личная карточка С. Орел на сайте 365Chess

Шахматисты Югославии
Шахматисты Словении
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Мастера ФИДЕ среди женщин